Unzelmann war eine namhafte deutsche Schauspielerfamilie.

 Karl Wilhelm Ferdinand Unzelmann (1753–1832), Schauspieler
 Friederike Bethmann-Unzelmann (1760–1815), Schauspielerin
 Karl Wolfgang Unzelmann (1786–1843), Schauspieler
 Friedrich Unzelmann (1797–1854), Xylograph
 Wilhelmine Unzelmann-Werner (1802–1871), Schauspielerin
 Bertha Unzelmann (1822–1858), Schauspielerin